Le mot multiple peut être employé comme :
 adjectif, il est alors synonyme de plusieurs
 étoile multiple
 sélection multiple
 dispatch multiple
 intégrale multiple
 méprise multiple
 racine multiple
 héritage multiple
 myélome multiple
 nom commun,
 multiple (mathématiques) (exemple : 15 est un multiple de 3 car 5 × 3 = 15.)
 Un multiple est une œuvre d'art produite à dessein en plusieurs exemplaires.
 Un multiple en numismatique ou médaillon est une monnaie correspondant à des multiples d'aureus (d'une valeur et du poids de 2, 4, 5, ou exceptionnellement 8 ou 10 aurei). Cette pièce d'or romaine, très rare, n'est pas destinée à la circulation monétaire mais sert  plutôt de cadeau aux dignitaires de l'Empire romain. On trouve aussi des frappes en argent ou en bronze qui s'apparentent à ce système.
 multiples de l'unité : Préfixes du Système international d'unités

Notes et références